

Калтаєво — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Калтаєво — село, Кушнаренковський район, Башкортостан